Knighton puede referirse a:

 Knighton (Gales)

Inglaterra:
 Knighton (Devon)
 Knighton (Leicestershire)
 Knighton (Oxfordshire)
 Knighton (Poole), Dorset
 Knighton (Somerset)
 Knighton (Staffordshire)
 Knighton (West Dorset), Dorset
 Knighton (Wiltshire)
 Knighton (Worcestershire)
 Knighton on Teme, Worcestershire